Фортуна ліга 2021—2022 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобув Слован.

Учасники та стадіони

Перший раунд 

Результати матчів

Чемпіонський раунд

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Плей-оф Ліги конференцій

Півфінал 

|}

Фінал 

|}

Чемпіонський склад

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Сторінка ліги на сайті УЄФА  
 Сторінка ліги на сайті ФІФА  
 Фортуна Ліга на soccerway  

2022
Словаччина
Словаччина
2021 у словацькому спорті
2022 у словацькому спорті